Керашев — фамилия. Известные носители:
 Керашев, Асланбек Темботович
 Керашев, Тембот Магометович